Lac Blanc kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Lac Blanc, Saint-Ubalde, sjö i Québec, 
 Lac Blanc, Lac-Blanc, sjö i Québec, 
 Lac Blanc, Godbout, sjö i Québec,